Berolina (symboliek), allegorische vrouwenfiguur als symbool van de stad Berlijn
Berolina (trein), Europese internationale trein tussen Polen en Duitsland
Berolina (wielerploeg), voormalige Duitse wielerploeg